Дми́трий Ле́вин: Левин, Дмитрий Андреевич (1777—1839) — русский военачальник, генерал-майор, участник Отечественной войны 1812 года.
 Левин, Дмитрий Павлович (1920—1943) — Герой Советского Союза.